The Stranger (roman), een roman van Albert Camus
The Stranger (kort verhaal), een kort verhaal van J.D. Salinger
The Stranger (Harlan Coben), een thriller uit 2015 van Harlan Coben
The Stranger (collectie), een collectie korte verhalen van Gordon R. Dickson
The Stranger (krant), een krant uit Seattle, Washington
The Stranger (1918), een film uit 1918 met Oliver Hardy
The Stranger (1920), een film uit 1920 met Hoot Gibson
The Stranger (1946), een film uit 1946
The Stranger (1967), een film uit 1967 gebaseerd op Camus' roman
The Stranger (1973) (alias Stranded in Space), een film uit 1973
The Stranger (1987), een film uit 1987
The Stranger (1991), een film uit 1991
The Stranger (1995), een film uit 1995
The Stranger (Amerikaanse televisieserie), een Amerikaanse serie
The Stranger (Britse televisieserie), een Britse serie
The Stranger (album) een album van Billy Joel
The Stranger (nummer) een nummer van Billy Joel uit het hierboven genoemde album
Stranger (Marvel), een kosmisch wezen uit de strips van Marvel Comics